

Wieżowce 
 AT&T Center − wieżowiec w Los Angeles
 AT&T Center − wieżowiec w Saint Louis

Inne 
 AT&T Center − hala sportowa w San Antonio